Пазинич Василь Григорович (1950) — український географ, кандидат географічних наук.
 Пазинич Василь Федорович (1960) — поет, прозаїк, краєзнавець, член Національної спілки журналістів України. 

Прізвища